Зайдль, Зейдль () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Зайдль, Альфред (1911—1993) — немецкий юрист и политик.
 Зайдль, Антон (1850—1898) — австро-венгерский, позже американский оперный дирижёр.
 Зайдль, Артур (1863—1928) — немецкий музыковед.
 Зайдль, Венцель Бенно (1773—1842) — австрийский ботаник.
 Зейдль, Габриэль фон (1848—1913) — немецкий архитектор.
 Зайдль, Ульрих (род. 1952) — австрийский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Зейдль, Эмануэль фон (1856—1919) — немецкий архитектор.

См. также 
 Зайдель